Sven von Storch é um empresário e ativista digital chileno-alemão que colabora com líderes conservadores de extrema-direita como Jair Bolsonaro e José Antonio Kast. Ele é um admirador de Steve Bannon. É casado com a deputada de extrema-direita alemã Beatrix von Storch.

Ativistas do Chile